USS Luzon — назва двох кораблів ВМС США.

 USS Luzon (PG-47) — річковий канонерський човен США часів Другої світової війни, побудованих для служби на річці Янцзи. Збудований у 1928 році. Затоплений у бухті Маніли у 1942 році. Згодом піднятий японцями та включений до складу японського флоту під ім'ям «Карацу». Затоплений у 1945 році.  
 USS Luzon (ARG-2) — плавуча майстерня, збудована у 1943 році. На службі протягом 1943-1960 років

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни